Гочашвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гочашвили, Георгий Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Георгий V Гочашвили — царь Имеретии, который правил с 1696 по 1698 год.